See You Again ist der Titel folgender Lieder:

 See You Again (Miley-Cyrus-Lied), 2007
 See You Again (Carrie-Underwood-Lied), 2013
 See You Again (Wiz-Khalifa-Lied), 2015